Шарль Эми́ль Пика́р (; 24 июля 1856, Париж — 11 декабря 1941, там же) — французский . 

Член Парижской академии наук с 1889 года. В 1910 году избран президентом Парижской академии. С 1917 года — непременный секретарь академической Секции математических наук. Член Французской академии с 1924 года (кресло № 1). Иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1895), почётный член Академии наук СССР (1925), иностранный член Национальной академии наук США (1903), Лондонского королевского общества (1909). В 1908 году руководил IV-м Международным конгрессом математиков в Риме, а в 1920 году — VI-м конгрессом в Страсбурге.

Биография и научная деятельность 
Родился в Париже, рано лишился отца при осаде Парижа во время франко-прусской войны (1870). В 1877 году закончил парижскую Высшую нормальную школу, затем преподавал в различных учебных заведениях, с 1881 года и до конца жизни — в Сорбонне. Звание профессора Сорбонны получил в августе 1886 года и руководил кафедрой (анализа и алгебры) вплоть до своей отставки в 1931 году.

В январе 1881 года женился на Мари, дочери своего учителя Шарля Эрмита. Трое из пяти их детей погибли во время Первой мировой войны.

Известен фундаментальными результатами в области математического анализа. Его учебник анализа (Traité d'Analyse) долгое время считался классическим. Внёс существенный вклад также в теорию дифференциальных уравнений, теорию функций, топологию, теорию групп. Для линейных дифференциальных уравнений разработал аналог теории Галуа. Часть его трудов посвящены истории и философии математики.

Результаты Пикара нашли широкое применение в прикладных науках: теория упругости, телеграфия и др. Он автор одного из первых в мире учебных руководств по теории относительности и её приложениям к астрономии (1922). Опубликовал серию биографий видных французских математиков. Посмертно изданный сборник трудов Пикара занимает 4 тома.

В 1943 году его вдова решила создать «Фонд Эмиля Пикара», из которого Парижская академия каждые шесть лет вручает медаль за математические достижения. Первая медаль была вручена в 1946 году Морису Фреше.

Труды

См. также 
 Дифференциальное уравнение в частных производных
 Теорема Пикара (интегральные уравнения)
 Теорема Пикара (комплексный анализ)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены Французской академии
Члены Французской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Почётные члены РАН (1917—1925)
Почётные члены АН СССР
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Гёттингенской академии наук
Математические аналитики
Лауреаты премии Понселе
Президенты Французского математического общества